Laelia može označavati:
 Laelia (Animalia) Stephens, 1828., rod leptira iz porodice Erebidae.
 Laelia (Plantae) Lindl., rod biljaka iz porodice Orchidaceae.